

Palmarès

Giocatore 

CB Saragozza: 1990

Collegamenti esterni